

Geografia 
 Toca – comune colombiano del dipartimento di Boyacá

Enologia 
 Toca o Tocai – altra denominazione del vitigno Friulano
 Toca – altra denominazione del vitigno ungherese Furmint

Motori 
 TOCA – organizzatore di eventi motoristici nel Regno Unito

Musica 
 Toca – album del gruppo Fragma del 2001
 Toca – album di AKA 7even del 2022

Videogiochi 
 TOCA – serie di videogiochi